Casual kleding, zie Vrijetijdskleding. 
 Casual (rapper), een rapper.
 Casual (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie, vanaf 2015 uitgezonden.